Az Úrvalsdeild 1926-os szezonja volt a bajnokság 15. kiírása. Az alapítás után először vett részt benne öt csapat. A győztes a KR lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1926
Izland 1